Bernard Szczepański (ur. 1895) – major artylerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Bernard Szczepański (1945–2018) – zapaśnik, medalista mistrzostw świata, olimpijczyk z Monachium 1972

Przypisy